Egindikol kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Egindiköl Aūdany, distrikt, Aqmola, 
 Egindiköl, ort, Aqmola, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar